Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–4, 7–5 Henri Leconte.

Teste di serie

  John McEnroe (campione)
  Ivan Lendl (quarti di finale)
  Kevin Curren (secondo turno)
  Steve Denton (primo turno)

 Henri Leconte (finale) 
 Chris Lewis (primo turno) 
 Mark Edmondson (secondo turno) 
 Pat Cash (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1983